Aragão — comunidade autónoma da Espanha
 Reino de Aragão — reino histórido da Península Ibérica

Pessoas
 Renato Aragão — comediante brasileiro
 Jorge Aragão — músico brasileiro